Black Panther steht für:

 Black Panther Party, revolutionäre Bewegung in den Vereinigten Staaten
 Black Panther (Band), chinesische Rockband 
 Black Panther (Comic), Figur der Marvel Comics
 Black Panther (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2010)
 Black Panther (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2018)
 Black Panther: The Album, Soundtrack zum Film
 Black Panther: Wakanda Forever, US-amerikanischer Spielfilm (2022)
 Black Panther Ranger, südvietnamesischer Kampfverband
 K2 Black Panther, Kampfpanzer der südkoreanischen Streitkräfte
 The Black Panther, britischer Spielfilm (1977) 

Black Panthers steht für:
 Black Panthers (Panzerbataillon), das 761st Tank Battalion der US Army
 Black Panthers Bielefeld

Siehe auch:
 Schwarze Panther, deutscher Spielfilm (1966)
 Schwarzer Panther